Le Masters de tennis féminin est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1982, classée en catégorie Masters, se dispute à New York du 22 au .

Sylvia Hanika remporte le simple dames. En finale, elle bat Martina Navrátilová, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Martina Navrátilová et Pam Shriver.

Faits marquants 
Ce tournoi de catégorie Masters s'est disputé à New York du 22 au .

En l'absence de la numéro un mondiale Chris Evert, ainsi que des championnes Tracy Austin et Andrea Jaeger (toutes deux blessées), l'épreuve de simple voit s'imposer Sylvia Hanika face à Martina Navrátilová en finale. L'Allemande décroche à cette occasion la plus belle victoire de sa carrière face à la favorite américaine, invaincue en 1982 avec cinq tournois remportés consécutivement en début d'année.

Martina Navrátilová et Pam Shriver remportent facilement le double dames, soit la  de leurs dix victoires dans cette compétition.

Fonctionnement de l'épreuve 
L'épreuve de simple se dispute selon les modalités dites du « round robin ». Séparées en deux poules de quatre joueuses, la meilleure de chacune est qualifiée directement pour les demi-finales ; les  et  de chaque poule doivent, quant à elles, s'affronter au cours d'une phase éliminatoire, les deux gagnantes se hissant à leur tour dans le dernier carré.

Notons que cette formule du « round robin » est abandonnée à partir de l'édition suivante pour un classique tableau à élimination directe, avant de renaître en 2003.

Résultats en simple

Groupe I

Groupe II

Tableau final

Résultats en double

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Masters de tennis féminin
 Saison 1982 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 

WTA 1982
Masters
Tennis aux États-Unis en 1982
Masters
Sport en mars 1982